Il Grammy Award per la Miglior interpretazione solista di musica classica con orchestra è stato assegnato dal 1959 al 2011. Dal 1967 al 1971 e nel 1987 il premio fu associato al Best Instrumental Soloist Performance (without orchestra) e fu assegnato come Grammy Award for Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with or without orchestra).
 
Il premio ha subito alcuni cambi di nome nel tempo:
 
Nel 1959 il premio era conosciuto come Best Classical Performance - Instrumentalist (with concerto scale accompaniment)
Nel 1960 fu assegnato come Best Classical Performance - Concerto or Instrumental Soloist (with full orchestral accompaniment)
Nel 1961 fu assegnato come Best Classical Performance - Concerto or Instrumental Soloist
Nel 1962 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Soloist (with orchestra)
Dal 1963 al 1964 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with orchestra)
Nel 1965 fu assegnato come Best Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with orchestra)
Dal 1966 al 1991 e nel 1994 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Soloist or Soloists (with orchestra) (or very a similar equivalent)
Nel 1992 fu assegnato come Best Instrumental Soloist With Orchestra
Nel 1993 fu assegnato come Best Classical Performance - Instrumental Solo With Orchestra
Da 1995 al 2011 fu assegnato come Best Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)
 
Il premio è stato interrotto nel 2012 per via di una revisione delle categorie stesse del Grammy. Dal 2012, questa categoria si fonderà con la categoria Best Instrumental Soloist Performance (Without Orchestra) per formare la nuova categoria Best Classical Instrumental Solo. Questo è fondamentalmente un ritorno alle categorie esistenti dal 1967 al 1971.
 
Gli anni si riferiscono agli anni in cui il Grammy Award è stato presentato per i lavori effettuati nell'anno precedente.

Anni 1950
1959 Van Cliburn, Kiril Kondrashin (direttore) e la Symphony of the Air – Tchaikovsky: Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Si bemolle minore, op. 23

Anni 1960
1960 Kiril Kondrashin (direttore), Van Cliburn e la Symphony of the Air – Rachmaninoff: Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in Re minore, op. 30
1961 Erich Leinsdorf (direttore), Sviatoslav Richter e la Chicago Symphony Orchestra – Brahms: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bemolle maggiore op. 83
1962 Eugene Ormandy (direttore), Isaac Stern e la Philadelphia Orchestra – Bartók: Concerto n. 1 per violino e orchestra, Sz. 36
1963 Igor' Stravinskij (direttore), Isaac Stern e la Columbia Symphony Orchestra – Stravinskij: Concerto per violino e orchestra in Re maggiore
1964 Erich Leinsdorf (direttore), Arthur Rubinstein e la Boston Symphony Orchestra – Tchaikovsky: Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in Si bemolle minore, op. 23
1965 Eugene Ormandy (direttore), Isaac Stern e la Philadelphia Orchestra – Prokof'ev: Concerto per violino e orchestra n. 1 in Re maggiore op. 19
1966 Erich Leinsdorf (direttore), Arthur Rubinstein e la Boston Symphony Orchestra – Beethoven: Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in Sol maggiore op. 58

Anni 1970
1972 André Previn (direttore), Julian Bream e la London Symphony Orchestra – Villa-Lobos: Concerto per chitarra e piccola orchestra in Re maggiore
1973 Eugene Ormandy (direttore), Arthur Rubinstein e la Philadelphia Orchestra – Brahms: Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op. 83 in Si bemolle maggiore
1974 Georg Solti (direttore), Vladimir Ashkenazy e la Chicago Symphony Orchestra – Beethoven: Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in Mi bemolle maggiore op. 73
1975 Maxim Shostakovich (direttore), David Oistrakh e la New Philharmonia – Shostakovich: Concerto per violino e orchestra n. 1 in La minore, op. 77
1976 Rafael Frühbeck de Burgos (direttore), Alicia de Larrocha e la London Philharmonic – Ravel: Concerto per la mano sinistra in Re maggiore op. 82 and Concerto per pianoforte e orchestra in Sol maggiore /Fauré: Fantaisie for Piano and Orchestra
1977 Daniel Barenboim (direttore), Arthur Rubinstein e la London Philharmonic Orchestra – Beethoven: The Five Piano Concertos
1978 Itzhak Perlman e la London Philharmonic Orchestra – Vivaldi: Le quattro stagioni
1979 Eugene Ormandy (direttore), Vladimir Horowitz e la New York Philharmonic –  Rachmaninoff: Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in D Minor (Horowitz Golden Jubilee)

Anni 1980
1980 Claudio Abbado (direttore), Maurizio Pollini e la Chicago Symphony Orchestra – Bartók: Concerti per pianoforte e orchestra n. 1 e 2
1981
Bernard Haitink (direttore), Itzhak Perlman, Mstislav Rostropovich e la Concertgebouw Orchestra – Brahms: Concerto per violino e violoncello in La minore, op. 102
Seiji Ozawa (direttore), Itzhak Perlman e la Boston Symphony Orchestra – Berg: Concerto per violino e orchestra/Stravinskij: Concerto per violino e orchestra in Re maggiore
1982 Zubin Mehta (direttore), Itzhak Perlman, Isaac Stern, Pinchas Zukerman e la New York Philharmonic – Isaac Stern 60th Anniversary Celebration
1983 Daniel Barenboim (direttore), Itzhak Perlman e la Chicago Symphony Orchestra – Elgar: Concerto per violino e orchestra in Si minore op. 61
1984 Raymond Leppard (direttore), Wynton Marsalis e la National Philharmonic Orchestra – Haydn: Trumpet Concerto in E Flat/L. Mozart: Trumpet Concerto In D/Hummel: Trumpet Concerto in E Flat
1985 Raymond Leppard (direttore), Wynton Marsalis e la English Chamber Orchestra – Wynton Marsalis, Edita Gruberova: Handel, Purcell, Torelli, Fasch, Molter
1986 André Previn (direttore), Yo-Yo Ma e la London Symphony Orchestra – Elgar: Concerto per violoncello e orchestra op. 85/Walton: Concerto for Cello e Orchestra
1988 James Levine (direttore), Itzhak Perlman e la Vienna Philharmonic – Mozart: Concerti per violino e orchestra n. 2 e 4
1989 Carlo Maria Giulini (direttore), Vladimir Horowitz e l'Orchestra del Teatro alla Scala – Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra n. 23

Anni 1990
1990 David Zinman (direttore), Yo-Yo Ma e la Baltimore Symphony Orchestra – Barber: Concerto per violoncello e orchestra op. 22/Britten: Sinfonia per violoncello and orchestra, op. 68
1991 Zubin Mehta (direttore), Itzhak Perlman e l'Orchestra filarmonica d'Israele per Shostakovich: Concerto per violino e orchestra n° 1 in la minore/Glazunov: Concerto per violino in la minore
1992 Leonard Slatkin (direttore), John Browning e la Saint Louis Symphony Orchestra – Barber: Piano Concerto
1993 Lorin Maazel (direttore), Yo-Yo Ma e la Pittsburgh Symphony Orchestra – Prokofiev: Sinfonia Concertante/Tchaikovsky: Variations on a Rococo Theme
1994 James Levine (direttore), Anne-Sophie Mutter e la Chicago Symphony Orchestra – Berg: Concerto per violino e orchestra/Rihm: Time Chant
1995 David Zinman (direttore), Yo-Yo Ma e la Baltimore Symphony Orchestra – The New York Album - Works of Albert, Bartók e Bloch
1996 Seiji Ozawa (direttore), Itzhak Perlman e la Boston Symphony Orchestra – The American Album - Works of Bernstein, Barber, Foss
1997 Esa-Pekka Salonen (direttore), Yefim Bronfman e la Los Angeles Philharmonic – Bartók: The Three Piano Concertos 
1998 David Zinman (direttore), Yo-Yo Ma e la Philadelphia Orchestra – Premieres - Cello Concertos (Works of Danielpour, Kirchner, Rouse)
1999 Krzysztof Penderecki (direttore), Anne-Sophie Mutter e la London Symphony Orchestra – Penderecki: Violin Concerto No. 2, Metamorphosen

Anni 2000
2000 Charles Dutoit (direttore), Martha Argerich e la Montreal Symphony Orchestra – Prokofiev: Concerti per pianoforte e orchestra n. 1 e 3/Bartók: Concerto per pianoforte e orchestra n. 3
2001 Grace Row (produttore), Charles Harbutt (tecnico del suono), Roger Norrington (direttore), Joshua Bell e la London Philharmonic – Maw: Violin Concerto
2002 Martin Fouqué (produttore), Eberhard Sengpiel (tecnico del suono), Daniel Barenboim, Dale Clevenger, Larry Combs, Alex Klein, David McGill e la Chicago Symphony Orchestra – Richard Strauss Wind Concertos (Horn Concerto; Oboe Concerto, etc.)
2003 Thomas Frost (produttore), Richard King (tecnico del suono), Sir Neville Marriner (direttore), Hilary Hahn e l'Academy of St. Martin in the Fields – Brahms: Violin Concerto/Stravinskij: Violin Concerto
2004 Mstislav Rostropovich (direttore) e Maxim Vengerov – Britten: Violin Concerto/Walton: Viola Concerto eseguita da Maxim Vengerov e la London Symphony Orchestra
2005 André Previn (direttore) e Anne-Sophie Mutter – Previn: Violin Concerto "Anne-Sophie"/Bernstein: Serenade eseguita da Anne-Sophie Mutter, la Boston Symphony Orchestra e la London Symphony Orchestra
2006 Claudio Abbado (direttore), Martha Argerich e la Mahler Chamber Orchestra – Beethoven: Concerti pianoforte e orchestra n. 2 e 3
2007 John McLaughlin Williams (direttore), Angelin Chang e la Cleveland Chamber Symphony – Olivier Messiaen: Oiseaux Exotiques (Exotic Birds)
2008 Esa-Pekka Salonen, direttore. Hilary Hahn, solista. Stephan Flock, tecnico del suono/mixer. Arend Prohmann e Sid McLauchlan, produttori. Schoenberg/Sibelius: Violin Concertos

Anni 2010 
2010 Vladimir Ashkenazy, direttore; Evgeny Kissin (Philharmonia Orchestra) – Prokofiev: Concerti per pianoforte e orchestra n. 2 e 3
2011 Mitsuko Uchida – Mozart: Concerti per pianoforte e orchestra n. 23 e 24 (con l'Orchestra di Cleveland)
 

Instrumental Soloist(s) Performance (with orchestra)